Сабденов:
 Сабденов, Калдыбек Сабденович (род. 1932) — казахский учёный в области ветеринарии и животноводства.
 Сабденов, Рахим Сабденович (1929—2000) — директор овцеводческого завода имени Ленина, Герой Социалистического Труда (1980).
 Сабденов, Оразалы Сабденович